John Canaday (1907-1985), écrivain, critique d'art et critique gastronomique américain.
Sage Canaday (1985-), coureur d'ultra-trail américain.